I cavalieri della Tavola Rotonda – cavalieri di rango più elevato della corte di re Artù che sono menzionati dalle leggende arturiane
I cavalieri della Tavola Rotonda – film britannico del 1953 diretto da Richard Thorpe
I cavalieri della Tavola Rotonda – commedia musicale in due atti di Rosario Galli e Alessandro Capone, scritta nel 1995